Lucenay ist der Name französischer Gemeinden:
 Lucenay im Département Rhône
 Lucenay-l’Évêque im Département Saône-et-Loire
 Lucenay-lès-Aix im Département Nièvre
 Lucenay-le-Duc im Département Côte-d’Or

Lucenay ist der Familienname von
 Jean-Michel Lucenay, französischer Degenfechter, Olympiasieger und vierfacher Weltmeister